В таблице перечислены генералы Вооружённых сил, МВД России, ФСБ России и других ведомств, погибшие в ходе боевых действий на Северном Кавказе в постсоветский период (с 1992 года). В это время регион стал наиболее опасной и кровопролитной «горячей точкой» России, в котором велись как ожесточённые широкомасштабные боевые действия (Вооружённый конфликт в Северной Осетии, Первая чеченская война, Вторая чеченская война) так и активная террористическая деятельность (на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии и Осетии).

Таблица составлена на основе открытых источников, поэтому может быть неполной и содержать неточности. Составлена в хронологическом порядке. Золотой звездой отмечены имена генералов, удостоенных звания Героя Российской Федерации (все — посмертно). В таблице указаны фамилия, имя, отчество человека, вид Вооружённых сил или ведомство, звание, дата, место и обстоятельства гибели (смерти). Таблица может быть отсортирована по ФИО, войскам, званию и месту в алфавитном порядке.

Список

Статистические данные 
Таким образом, в 1992—2009 годах в боевых действиях на Северном Кавказе погибло и умерло 18 российских генералов (в таблице не учтены погибшие и умершие по причинам, не связанными с боевым действиями). На момент гибели (смерти) 13 человек имели звание генерал-майоров, 4 — генерал-лейтенантов, 1 — адмирала. Из них боевые потери составили 15 человек, небоевые (смерть от естественных причин в ходе боевых действий) — 3 человека.

Принадлежность погибших по ведомствам: 
— Министерство внутренних дел (в том числе Внутренние войска) — 8 человек; 
— Министерство обороны — 7 человек; 
— Министерство юстиции — 1 человек; 
— Федеральная служба безопасности — 1 человек; 
— Федеральная служба специального строительства — 1 человек. 

Наибольшее число погибших — 14 человек — в ходе боевых действий в Чеченской республике (в том числе в ходе первой чеченской войны — 2 человека, в ходе второй чеченской войны — 10 человек, между первой и второй чеченскими войнами — 2 человека); в террористических актах в Дагестане погибли 3 человека, в осетино-ингушском конфликте — 1 человек. Из числа погибших в боевых действиях обстоятельства смерти таковые: 
— погибли в террористических актах и засадах — 7 человек, 
— погибли в сбитых вертолётах — 4 человека, 
— погибли в бою — 3 человека, 
— умерли или убиты в плену — 1 человек.

Советские генералы, погибшие на Кавказе 
В период межнациональных конфликтов на Северном Кавказе в последние годы существования СССР погибли также пять советских генералов 20 ноября 1991 года в Нагорном Карабахе в сбитом с земли в районе села Каракенд над контролируемой армянскими вооружёнными формированиями территорией вертолёте Ми-8:
 1. заместитель командующего Закавказским округом внутренних войск и военный комендант Нагорно-Карабахской автономной области генерал-майор Николай Владимирович Жинкин,
 2. начальник Управления внутренних дел Нагорно-Карабахской автономной области генерал-майор милиции Владимир Владимирович Ковалёв,
 3. генерал-майор милиции Михаил Дмитриевич Лукашов,
 4. заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Сайлау Дасумович Сериков,
 5. государственный советник, бывший министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-майор Магомед Асадов.

Ссылки

Примечания 

Первая чеченская война
Вторая чеченская война
Генералы Российской Федерации
Списки умерших
Убитые генералы